Cauchie est le patronyme de plusieurs personnes :

 Alfred Cauchie (1860-1922), historien belge, professeur à l'Université catholique de Louvain
 Antoine Cauchie, grammairien français d'origine picarde du 
 Paul Cauchie (1875-1952), architecte et décorateur belge de la période Art nouveau
 Idès Cauchie (né en 1949), homme politique belge